ТЗБ — многозначная аббревиатура:
 ТЗБ — торгово-закупочная база
 ТЗБ — микрорайон Махачкалы

См. также 
 ТЗБС — Тюменский завод безопасного стекла
  — аббревиатура латиницей